Snoeks ist der Familienname von

 Jiske Snoeks (* 1979), niederländische Hockeyspielerin
 Kelvin Snoeks (* 1987), niederländischer Autorennfahrer